Lillåstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lillåstjärnen, Dalarna, sjö i Orsa kommun,  (1,2 ha)
Lillåstjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Lillåstjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (6 ha)

Se även
Lillåtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn